|-
|(132751)||2002 PS48|| align=right|14,0|| align=right|3,045|| align=right|0,074|| align=right|8,37|| align=right|5,313||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132752)||2002 PK49|| align=right|14,7|| align=right|3,187|| align=right|0,069|| align=right|8,39|| align=right|5,689||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132753)||2002 PT51|| align=right|15,4|| align=right|3,030|| align=right|0,068|| align=right|3,00|| align=right|5,274||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132754)||2002 PR54|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,172|| align=right|12,71|| align=right|5,485||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132755)||2002 PU59|| align=right|14,7|| align=right|3,094|| align=right|0,176|| align=right|6,29|| align=right|5,441||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132756)||2002 PV62|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,190|| align=right|11,32|| align=right|4,340||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132757)||2002 PB65|| align=right|15,4|| align=right|3,000|| align=right|0,036|| align=right|11,36|| align=right|5,195||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132758)||2002 PH69|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,148|| align=right|11,09|| align=right|5,424||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132759)||2002 PM69|| align=right|15,2|| align=right|2,901|| align=right|0,288|| align=right|8,45|| align=right|4,942||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132760)||2002 PB70|| align=right|15,7|| align=right|2,667|| align=right|0,275|| align=right|13,36|| align=right|4,356||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132761)||2002 PH71|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,192|| align=right|14,18|| align=right|4,517||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132762)||2002 PU72|| align=right|14,6|| align=right|3,223|| align=right|0,036|| align=right|13,08|| align=right|5,786||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132763)||2002 PW73|| align=right|15,2|| align=right|3,170|| align=right|0,079|| align=right|15,39|| align=right|5,644||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132764)||2002 PH76|| align=right|14,4|| align=right|3,160|| align=right|0,053|| align=right|17,07|| align=right|5,616||MBA||9. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132765)||2002 PA81|| align=right|15,6|| align=right|2,802|| align=right|0,192|| align=right|3,70|| align=right|4,689||MBA||13. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132766)||2002 PN84|| align=right|16,0|| align=right|2,757|| align=right|0,239|| align=right|7,91|| align=right|4,578||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132767)||2002 PO84|| align=right|14,8|| align=right|2,811|| align=right|0,137|| align=right|8,02|| align=right|4,711||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132768)||2002 PQ90|| align=right|15,1|| align=right|3,011|| align=right|0,132|| align=right|6,99|| align=right|5,224||MBA||12. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132769)||2002 PJ91|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,184|| align=right|11,49|| align=right|4,376||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132770)||2002 PN93|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,119|| align=right|16,41|| align=right|5,636||MBA||14. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132771)||2002 PF95|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,190|| align=right|12,41|| align=right|4,662||MBA||13. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132772)||2002 PO95|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,088|| align=right|4,14|| align=right|4,104||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132773)||2002 PT95|| align=right|15,3|| align=right|2,815|| align=right|0,117|| align=right|4,76|| align=right|4,722||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132774)||2002 PP97|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,158|| align=right|3,68|| align=right|5,474||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132775)||2002 PA99|| align=right|14,7|| align=right|3,057|| align=right|0,183|| align=right|3,23|| align=right|5,343||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132776)||2002 PN101|| align=right|16,2|| align=right|2,983|| align=right|0,086|| align=right|9,14|| align=right|5,150||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132777)||2002 PL107|| align=right|15,2|| align=right|3,107|| align=right|0,088|| align=right|10,08|| align=right|5,477||MBA||13. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132778)||2002 PU108|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,066|| align=right|10,92|| align=right|5,148||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132779)||2002 PW110|| align=right|15,0|| align=right|2,962|| align=right|0,055|| align=right|9,41|| align=right|5,098||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132780)||2002 PZ110|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,122|| align=right|11,52|| align=right|5,701||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132781)||2002 PQ115|| align=right|15,5|| align=right|2,795|| align=right|0,212|| align=right|11,85|| align=right|4,672||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132782)||2002 PB117|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,064|| align=right|9,68|| align=right|5,125||MBA||14. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132783)||2002 PW123|| align=right|16,7|| align=right|2,568|| align=right|0,177|| align=right|6,39|| align=right|4,114||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132784)||2002 PS125|| align=right|16,1|| align=right|2,555|| align=right|0,276|| align=right|4,98|| align=right|4,082||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132785)||2002 PH127|| align=right|14,2|| align=right|3,243|| align=right|0,011|| align=right|21,65|| align=right|5,840||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132786)||2002 PB132|| align=right|14,2|| align=right|3,229|| align=right|0,069|| align=right|6,56|| align=right|5,802||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132787)||2002 PE135|| align=right|14,7|| align=right|3,173|| align=right|0,192|| align=right|5,73|| align=right|5,652||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132788)||2002 PJ135|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,042|| align=right|8,72|| align=right|5,654||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132789)||2002 PH136|| align=right|15,4|| align=right|2,934|| align=right|0,122|| align=right|3,03|| align=right|5,026||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132790)||2002 PW140|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,251|| align=right|13,64|| align=right|4,271||MBA||14. srpna 2002||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(132791)||2002 PY149|| align=right|15,6|| align=right|3,102|| align=right|0,229|| align=right|1,73|| align=right|5,463||MBA||11. srpna 2002||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(132792)||2002 PB152|| align=right|15,9|| align=right|3,038|| align=right|0,087|| align=right|4,07|| align=right|5,294||MBA||10. srpna 2002||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(132793)||2002 PJ155|| align=right|16,4|| align=right|2,816|| align=right|0,070|| align=right|1,97|| align=right|4,725||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(132794)||2002 PS155|| align=right|15,7|| align=right|3,005|| align=right|0,111|| align=right|3,26|| align=right|5,209||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(132795)||2002 PU161|| align=right|16,0|| align=right|2,994|| align=right|0,127|| align=right|2,23|| align=right|5,180||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(132796)||2002 PR162|| align=right|15,9|| align=right|2,994|| align=right|0,027|| align=right|2,16|| align=right|5,180||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(132797)||2002 PW166|| align=right|15,7|| align=right|2,993|| align=right|0,046|| align=right|10,32|| align=right|5,177||MBA||15. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132798)||2002 PU167|| align=right|16,4|| align=right|2,570|| align=right|0,090|| align=right|4,62|| align=right|4,119||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132799)||2002 PG171|| align=right|16,1|| align=right|2,927|| align=right|0,019|| align=right|3,16|| align=right|5,007||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132800)||2002 QM|| align=right|13,9|| align=right|2,688|| align=right|0,298|| align=right|25,29|| align=right|4,406||MBA||16. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132801)||2002 QJ1|| align=right|15,0|| align=right|3,142|| align=right|0,106|| align=right|2,53|| align=right|5,568||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132802)||2002 QV1|| align=right|14,6|| align=right|2,973|| align=right|0,051|| align=right|8,91|| align=right|5,127||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132803)||2002 QP7|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,173|| align=right|4,28|| align=right|5,347||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132804)||2002 QP8|| align=right|14,5|| align=right|3,068|| align=right|0,094|| align=right|10,35|| align=right|5,372||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132805)||2002 QQ8|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,101|| align=right|8,04|| align=right|4,566||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132806)||2002 QF9|| align=right|14,9|| align=right|2,932|| align=right|0,224|| align=right|12,47|| align=right|5,021||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132807)||2002 QV28|| align=right|15,4|| align=right|2,534|| align=right|0,150|| align=right|3,92|| align=right|4,032||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132808)||2002 QN30|| align=right|15,5|| align=right|3,210|| align=right|0,165|| align=right|2,47|| align=right|5,751||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132809)||2002 QO30|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,084|| align=right|2,57|| align=right|5,051||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132810)||2002 QW31|| align=right|15,2|| align=right|2,913|| align=right|0,142|| align=right|7,97|| align=right|4,971||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132811)||2002 QG32|| align=right|16,0|| align=right|2,878|| align=right|0,058|| align=right|9,97|| align=right|4,883||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132812)||2002 QX34|| align=right|15,2|| align=right|3,149|| align=right|0,102|| align=right|3,01|| align=right|5,588||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132813)||2002 QY34|| align=right|15,3|| align=right|2,808|| align=right|0,206|| align=right|8,68|| align=right|4,704||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132814)||2002 QE40|| align=right|15,4|| align=right|2,711|| align=right|0,125|| align=right|14,05|| align=right|4,463||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132815)||2002 QX46|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,170|| align=right|13,34|| align=right|4,101||MBA||30. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132816)||2002 QL49|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,109|| align=right|2,80|| align=right|4,637||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(132817)||2002 QE51|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,025|| align=right|2,81|| align=right|5,485||MBA||28. srpna 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(132818)||2002 QK60|| align=right|15,2|| align=right|3,220|| align=right|0,038|| align=right|11,93|| align=right|5,776||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132819)||2002 QN64|| align=right|16,3|| align=right|3,124|| align=right|0,152|| align=right|2,49|| align=right|5,521||MBA||18. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132820)||2002 QX65|| align=right|15,6|| align=right|3,009|| align=right|0,101|| align=right|5,50|| align=right|5,219||MBA||17. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132821)||2002 QR68|| align=right|15,7|| align=right|3,018|| align=right|0,053|| align=right|1,43|| align=right|5,242||MBA||18. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132822)||2002 QN69|| align=right|15,9|| align=right|2,951|| align=right|0,059|| align=right|3,05|| align=right|5,068||MBA||18. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132823)||2002 QW74|| align=right|16,1|| align=right|2,625|| align=right|0,110|| align=right|5,04|| align=right|4,251||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132824)||2002 QE79|| align=right|16,9|| align=right|2,893|| align=right|0,081|| align=right|3,15|| align=right|4,920||MBA||17. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132825)||2002 QT85|| align=right|15,0|| align=right|3,088|| align=right|0,043|| align=right|11,00|| align=right|5,426||MBA||16. srpna 2002||Nanchuan||Nanchuan
|-
|(132826)||2002 QR87|| align=right|16,1|| align=right|2,884|| align=right|0,043|| align=right|2,53|| align=right|4,897||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132827)||2002 RK1|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,183|| align=right|6,77|| align=right|4,175||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132828)||2002 RA2|| align=right|14,4|| align=right|3,156|| align=right|0,133|| align=right|9,53|| align=right|5,606||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132829)||2002 RG4|| align=right|14,4|| align=right|3,182|| align=right|0,024|| align=right|14,97|| align=right|5,676||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132830)||2002 RQ7|| align=right|14,9|| align=right|2,881|| align=right|0,100|| align=right|3,02|| align=right|4,889||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132831)||2002 RO10|| align=right|15,9|| align=right|2,787|| align=right|0,199|| align=right|8,66|| align=right|4,651||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132832)||2002 RX12|| align=right|14,8|| align=right|3,185|| align=right|0,170|| align=right|5,60|| align=right|5,683||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132833)||2002 RM14|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,099|| align=right|12,06|| align=right|4,706||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132834)||2002 RG17|| align=right|14,4|| align=right|3,102|| align=right|0,038|| align=right|9,07|| align=right|5,462||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132835)||2002 RJ17|| align=right|15,5|| align=right|2,684|| align=right|0,012|| align=right|4,43|| align=right|4,396||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132836)||2002 RY20|| align=right|14,9|| align=right|3,186|| align=right|0,166|| align=right|2,24|| align=right|5,685||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132837)||2002 RH26|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,139|| align=right|3,86|| align=right|4,253||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132838)||2002 RT27|| align=right|15,6|| align=right|3,127|| align=right|0,054|| align=right|9,82|| align=right|5,528||MBA||3. září 2002||Needville||Needville
|-
|(132839)||2002 RN30|| align=right|15,0|| align=right|3,206|| align=right|0,151|| align=right|8,35|| align=right|5,738||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132840)||2002 RV31|| align=right|15,9|| align=right|2,949|| align=right|0,100|| align=right|11,29|| align=right|5,064||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132841)||2002 RV33|| align=right|15,2|| align=right|3,057|| align=right|0,153|| align=right|9,82|| align=right|5,344||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132842)||2002 RZ33|| align=right|15,8|| align=right|3,066|| align=right|0,162|| align=right|3,38|| align=right|5,368||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132843)||2002 RG37|| align=right|14,8|| align=right|3,199|| align=right|0,092|| align=right|17,07|| align=right|5,721||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132844)||2002 RW39|| align=right|16,3|| align=right|2,906|| align=right|0,141|| align=right|1,18|| align=right|4,953||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132845)||2002 RY40|| align=right|15,5|| align=right|3,125|| align=right|0,177|| align=right|1,52|| align=right|5,524||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132846)||2002 RD41|| align=right|15,3|| align=right|2,986|| align=right|0,151|| align=right|2,34|| align=right|5,159||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132847)||2002 RS46|| align=right|14,8|| align=right|2,945|| align=right|0,056|| align=right|3,07|| align=right|5,053||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132848)||2002 RK47|| align=right|15,3|| align=right|3,138|| align=right|0,217|| align=right|3,89|| align=right|5,558||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132849)||2002 RZ49|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,072|| align=right|9,68|| align=right|5,635||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132850)||2002 RL51|| align=right|15,5|| align=right|3,177|| align=right|0,242|| align=right|2,37|| align=right|5,663||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132851)||2002 RS51|| align=right|14,4|| align=right|3,269|| align=right|0,123|| align=right|4,17|| align=right|5,909||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132852)||2002 RN53|| align=right|15,7|| align=right|2,937|| align=right|0,090|| align=right|2,94|| align=right|5,033||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132853)||2002 RJ55|| align=right|15,0|| align=right|3,054|| align=right|0,145|| align=right|11,74|| align=right|5,336||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132854)||2002 RZ55|| align=right|15,8|| align=right|2,718|| align=right|0,089|| align=right|4,45|| align=right|4,481||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132855)||2002 RE60|| align=right|16,0|| align=right|2,647|| align=right|0,158|| align=right|5,12|| align=right|4,305||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132856)||2002 RK61|| align=right|15,4|| align=right|2,801|| align=right|0,326|| align=right|15,56|| align=right|4,688||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132857)||2002 RE67|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,083|| align=right|9,08|| align=right|5,162||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132858)||2002 RC69|| align=right|15,0|| align=right|3,215|| align=right|0,129|| align=right|4,89|| align=right|5,763||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132859)||2002 RE70|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,104|| align=right|8,52|| align=right|5,217||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132860)||2002 RJ70|| align=right|15,1|| align=right|3,107|| align=right|0,147|| align=right|16,37|| align=right|5,476||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132861)||2002 RO74|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,071|| align=right|9,63|| align=right|5,653||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132862)||2002 RN78|| align=right|15,5|| align=right|3,089|| align=right|0,148|| align=right|0,29|| align=right|5,428||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132863)||2002 RM79|| align=right|15,2|| align=right|2,932|| align=right|0,109|| align=right|0,61|| align=right|5,020||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132864)||2002 RN82|| align=right|15,7|| align=right|3,078|| align=right|0,252|| align=right|6,72|| align=right|5,400||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132865)||2002 RA83|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,170|| align=right|5,79|| align=right|5,563||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132866)||2002 RW84|| align=right|14,7|| align=right|3,134|| align=right|0,123|| align=right|5,02|| align=right|5,546||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132867)||2002 RB94|| align=right|14,8|| align=right|3,025|| align=right|0,158|| align=right|2,09|| align=right|5,260||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132868)||2002 RO95|| align=right|14,2|| align=right|3,953|| align=right|0,245|| align=right|2,06|| align=right|7,857||HLD||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132869)||2002 RX98|| align=right|15,1|| align=right|3,066|| align=right|0,182|| align=right|2,31|| align=right|5,367||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132870)||2002 RJ101|| align=right|13,9|| align=right|3,196|| align=right|0,216|| align=right|15,76|| align=right|5,712||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132871)||2002 RW105|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,237|| align=right|7,13|| align=right|4,631||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132872)||2002 RU109|| align=right|15,5|| align=right|2,889|| align=right|0,178|| align=right|12,65|| align=right|4,911||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132873)||2002 RB114|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,195|| align=right|16,40|| align=right|5,373||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132874)||2002 RV118|| align=right|17,1|| align=right|1,876|| align=right|0,118|| align=right|21,87|| align=right|2,569||MBA||9. září 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(132875)||2002 RS120|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,211|| align=right|11,45|| align=right|5,680||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132876)||2002 RA121|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,112|| align=right|17,12|| align=right|5,489||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132877)||2002 RT124|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,106|| align=right|10,90|| align=right|5,359||MBA||9. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132878)||2002 RD125|| align=right|15,4|| align=right|3,072|| align=right|0,213|| align=right|2,71|| align=right|5,384||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132879)||2002 RQ128|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,089|| align=right|14,01|| align=right|4,257||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132880)||2002 RU132|| align=right|14,8|| align=right|3,185|| align=right|0,181|| align=right|6,57|| align=right|5,684||MBA||9. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132881)||2002 RS133|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,090|| align=right|11,41|| align=right|5,558||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132882)||2002 RL135|| align=right|15,1|| align=right|3,028|| align=right|0,063|| align=right|6,10|| align=right|5,268||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132883)||2002 RN138|| align=right|14,3|| align=right|3,000|| align=right|0,132|| align=right|11,94|| align=right|5,195||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132884)||2002 RJ148|| align=right|15,4|| align=right|3,143|| align=right|0,069|| align=right|9,17|| align=right|5,571||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132885)||2002 RK149|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,051|| align=right|9,70|| align=right|5,415||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132886)||2002 RM149|| align=right|14,6|| align=right|3,120|| align=right|0,241|| align=right|19,40|| align=right|5,511||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132887)||2002 RU155|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,110|| align=right|5,51|| align=right|5,376||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132888)||2002 RT156|| align=right|14,7|| align=right|3,130|| align=right|0,099|| align=right|16,59|| align=right|5,535||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132889)||2002 RV164|| align=right|15,4|| align=right|3,135|| align=right|0,133|| align=right|4,56|| align=right|5,549||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132890)||2002 RM169|| align=right|15,7|| align=right|2,968|| align=right|0,097|| align=right|10,13|| align=right|5,112||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132891)||2002 RY173|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,035|| align=right|3,89|| align=right|4,523||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132892)||2002 RH175|| align=right|14,9|| align=right|3,114|| align=right|0,161|| align=right|7,92|| align=right|5,494||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132893)||2002 RY184|| align=right|14,4|| align=right|3,009|| align=right|0,037|| align=right|8,88|| align=right|5,218||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132894)||2002 RJ186|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,165|| align=right|9,72|| align=right|5,366||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132895)||2002 RH188|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,073|| align=right|10,76|| align=right|5,403||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132896)||2002 RM188|| align=right|15,1|| align=right|3,006|| align=right|0,137|| align=right|2,69|| align=right|5,210||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132897)||2002 RF189|| align=right|15,2|| align=right|3,094|| align=right|0,034|| align=right|10,11|| align=right|5,442||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132898)||2002 RN204|| align=right|15,9|| align=right|3,012|| align=right|0,068|| align=right|3,25|| align=right|5,225||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132899)||2002 RO212|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,039|| align=right|11,96|| align=right|5,432||MBA||15. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132900)||2002 RN215|| align=right|15,6|| align=right|3,135|| align=right|0,062|| align=right|10,81|| align=right|5,549||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132901)||2002 RF230|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,038|| align=right|12,95|| align=right|5,597||MBA||15. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132902)||2002 RO233|| align=right|16,2|| align=right|3,087|| align=right|0,034|| align=right|3,79|| align=right|5,423||MBA||8. září 2002||Haleakala||R. Matson
|-
|(132903)||2002 RG234|| align=right|15,4|| align=right|3,118|| align=right|0,113|| align=right|0,64|| align=right|5,505||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(132904)||2002 RB237|| align=right|14,4|| align=right|3,974|| align=right|0,139|| align=right|3,58|| align=right|7,922||HLD||12. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(132905)||2002 RS237|| align=right|15,0|| align=right|2,984|| align=right|0,093|| align=right|10,06|| align=right|5,154||MBA||15. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(132906)||2002 RO247|| align=right|15,4|| align=right|3,027|| align=right|0,036|| align=right|10,35|| align=right|5,266||MBA||9. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132907)||2002 RC248|| align=right|15,2|| align=right|3,162|| align=right|0,156|| align=right|2,41|| align=right|5,621||MBA||15. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132908)||2002 SW13|| align=right|15,5|| align=right|2,637|| align=right|0,234|| align=right|15,02|| align=right|4,282||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132909)||2002 SS14|| align=right|16,1|| align=right|2,640|| align=right|0,301|| align=right|11,22|| align=right|4,289||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132910)||2002 SL16|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,147|| align=right|13,69|| align=right|4,252||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132911)||2002 SH19|| align=right|15,4|| align=right|2,933|| align=right|0,118|| align=right|5,79|| align=right|5,021||MBA||27. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132912)||2002 SX21|| align=right|15,1|| align=right|3,082|| align=right|0,044|| align=right|11,31|| align=right|5,411||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132913)||2002 SJ24|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,246|| align=right|11,73|| align=right|4,331||MBA||27. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132914)||2002 SX25|| align=right|14,8|| align=right|3,181|| align=right|0,211|| align=right|9,32|| align=right|5,671||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132915)||2002 SV27|| align=right|16,3|| align=right|2,944|| align=right|0,191|| align=right|1,25|| align=right|5,050||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132916)||2002 SE28|| align=right|16,3|| align=right|2,772|| align=right|0,063|| align=right|1,01|| align=right|4,613||MBA||29. září 2002||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(132917)||2002 SW29|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,269|| align=right|15,35|| align=right|4,083||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132918)||2002 SN30|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,111|| align=right|7,44|| align=right|5,528||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132919)||2002 SX34|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,120|| align=right|5,76|| align=right|5,360||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132920)||2002 SY37|| align=right|14,2|| align=right|3,219|| align=right|0,152|| align=right|16,32|| align=right|5,775||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132921)||2002 SA42|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,045|| align=right|7,11|| align=right|5,488||MBA||28. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132922)||2002 SJ43|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,190|| align=right|11,41|| align=right|4,375||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132923)||2002 SM47|| align=right|15,1|| align=right|3,029|| align=right|0,097|| align=right|9,99|| align=right|5,272||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132924)||2002 SF49|| align=right|15,3|| align=right|3,028|| align=right|0,135|| align=right|5,48|| align=right|5,269||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132925)||2002 SO49|| align=right|15,6|| align=right|3,102|| align=right|0,185|| align=right|1,60|| align=right|5,463||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132926)||2002 SA50|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,079|| align=right|9,48|| align=right|5,457||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132927)||2002 SQ52|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,126|| align=right|5,52|| align=right|5,496||MBA||18. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132928)||2002 SD53|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,140|| align=right|12,97|| align=right|5,299||MBA||18. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132929)||2002 SY54|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,139|| align=right|15,12|| align=right|5,388||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132930)||2002 ST56|| align=right|15,4|| align=right|3,135|| align=right|0,160|| align=right|15,74|| align=right|5,549||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132931)||2002 SQ61|| align=right|16,0|| align=right|2,713|| align=right|0,075|| align=right|6,47|| align=right|4,469||MBA||16. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132932)||2002 SO64|| align=right|13,4|| align=right|3,120|| align=right|0,153|| align=right|26,27|| align=right|5,509||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132933)||2002 TC|| align=right|15,4|| align=right|2,767|| align=right|0,163|| align=right|12,52|| align=right|4,603||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132934)||2002 TC11|| align=right|15,7|| align=right|3,051|| align=right|0,077|| align=right|11,65|| align=right|5,328||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132935)||2002 TO14|| align=right|15,1|| align=right|3,176|| align=right|0,133|| align=right|5,36|| align=right|5,660||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132936)||2002 TC16|| align=right|16,1|| align=right|2,712|| align=right|0,091|| align=right|4,25|| align=right|4,466||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132937)||2002 TN19|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,149|| align=right|0,89|| align=right|5,615||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132938)||2002 TC28|| align=right|15,4|| align=right|3,180|| align=right|0,158|| align=right|0,05|| align=right|5,671||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132939)||2002 TV31|| align=right|14,2|| align=right|2,775|| align=right|0,271|| align=right|10,04|| align=right|4,622||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132940)||2002 TW32|| align=right|16,1|| align=right|2,614|| align=right|0,117|| align=right|1,91|| align=right|4,226||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132941)||2002 TG40|| align=right|13,9|| align=right|3,198|| align=right|0,169|| align=right|5,68|| align=right|5,719||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132942)||2002 TB41|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,208|| align=right|3,47|| align=right|5,383||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132943)||2002 TC42|| align=right|14,8|| align=right|3,237|| align=right|0,149|| align=right|2,20|| align=right|5,824||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132944)||2002 TS46|| align=right|15,2|| align=right|3,142|| align=right|0,229|| align=right|2,36|| align=right|5,568||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132945)||2002 TQ54|| align=right|15,1|| align=right|3,110|| align=right|0,188|| align=right|2,32|| align=right|5,483||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132946)||2002 TG59|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,165|| align=right|12,38|| align=right|4,158||MBA||4. října 2002||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(132947)||2002 TB61|| align=right|14,2|| align=right|3,209|| align=right|0,094|| align=right|15,66|| align=right|5,748||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132948)||2002 TL64|| align=right|14,0|| align=right|3,450|| align=right|0,064|| align=right|17,00|| align=right|6,408||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132949)||2002 TE71|| align=right|14,2|| align=right|2,886|| align=right|0,291|| align=right|13,79|| align=right|4,901||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132950)||2002 TH71|| align=right|14,8|| align=right|2,742|| align=right|0,137|| align=right|8,31|| align=right|4,539||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132951)||2002 TN71|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,143|| align=right|10,53|| align=right|4,506||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132952)||2002 TM72|| align=right|14,2|| align=right|3,174|| align=right|0,099|| align=right|4,96|| align=right|5,653||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132953)||2002 TM83|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,114|| align=right|16,00|| align=right|5,733||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132954)||2002 TT83|| align=right|15,9|| align=right|2,680|| align=right|0,131|| align=right|15,38|| align=right|4,386||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132955)||2002 TD85|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,218|| align=right|12,10|| align=right|4,363||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132956)||2002 TG95|| align=right|15,0|| align=right|3,204|| align=right|0,030|| align=right|8,44|| align=right|5,734||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132957)||2002 TW95|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,136|| align=right|13,76|| align=right|5,497||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132958)||2002 TR108|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,111|| align=right|8,75|| align=right|5,158||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132959)||2002 TW108|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,113|| align=right|11,36|| align=right|5,458||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132960)||2002 TL115|| align=right|14,0|| align=right|3,023|| align=right|0,097|| align=right|9,43|| align=right|5,255||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132961)||2002 TG117|| align=right|13,9|| align=right|3,256|| align=right|0,040|| align=right|20,88|| align=right|5,874||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132962)||2002 TZ117|| align=right|14,0|| align=right|3,134|| align=right|0,195|| align=right|17,23|| align=right|5,547||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132963)||2002 TM122|| align=right|14,8|| align=right|2,964|| align=right|0,110|| align=right|14,41|| align=right|5,101||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132964)||2002 TH126|| align=right|16,2|| align=right|2,591|| align=right|0,319|| align=right|15,99|| align=right|4,171||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132965)||2002 TC131|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,058|| align=right|9,38|| align=right|5,430||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132966)||2002 TF131|| align=right|15,3|| align=right|2,751|| align=right|0,050|| align=right|4,43|| align=right|4,561||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132967)||2002 TW133|| align=right|15,7|| align=right|2,762|| align=right|0,166|| align=right|4,77|| align=right|4,589||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132968)||2002 TT136|| align=right|14,2|| align=right|3,141|| align=right|0,186|| align=right|9,44|| align=right|5,566||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132969)||2002 TS137|| align=right|14,9|| align=right|2,798|| align=right|0,171|| align=right|7,84|| align=right|4,680||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132970)||2002 TQ142|| align=right|14,3|| align=right|2,900|| align=right|0,183|| align=right|14,56|| align=right|4,938||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132971)||2002 TM143|| align=right|14,2|| align=right|3,189|| align=right|0,085|| align=right|16,75|| align=right|5,693||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132972)||2002 TW164|| align=right|16,6|| align=right|1,913|| align=right|0,082|| align=right|23,30|| align=right|2,645||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132973)||2002 TZ164|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,103|| align=right|11,39|| align=right|5,132||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132974)||2002 TP168|| align=right|14,0|| align=right|3,207|| align=right|0,124|| align=right|15,90|| align=right|5,742||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132975)||2002 TT172|| align=right|13,9|| align=right|3,046|| align=right|0,138|| align=right|14,25|| align=right|5,316||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132976)||2002 TF173|| align=right|14,0|| align=right|3,181|| align=right|0,148|| align=right|6,51|| align=right|5,673||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132977)||2002 TM177|| align=right|16,8|| align=right|1,905|| align=right|0,086|| align=right|17,49|| align=right|2,629||MBA||11. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132978)||2002 TT183|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,116|| align=right|5,08|| align=right|4,506||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132979)||2002 TJ186|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,176|| align=right|7,16|| align=right|4,566||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132980)||2002 TM188|| align=right|14,7|| align=right|2,776|| align=right|0,179|| align=right|8,21|| align=right|4,624||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132981)||2002 TD190|| align=right|15,0|| align=right|3,107|| align=right|0,175|| align=right|15,38|| align=right|5,475||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132982)||2002 TX192|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,096|| align=right|8,94|| align=right|5,425||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132983)||2002 TV196|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,126|| align=right|3,94|| align=right|5,675||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132984)||2002 TO197|| align=right|14,0|| align=right|3,254|| align=right|0,128|| align=right|16,54|| align=right|5,870||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132985)||2002 TV198|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,148|| align=right|14,05|| align=right|4,270||MBA||5. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132986)||2002 TD205|| align=right|14,4|| align=right|3,217|| align=right|0,090|| align=right|12,54|| align=right|5,770||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132987)||2002 TO205|| align=right|13,7|| align=right|3,202|| align=right|0,246|| align=right|15,64|| align=right|5,728||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132988)||2002 TM211|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,311|| align=right|9,91|| align=right|4,424||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132989)||2002 TX219|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,049|| align=right|8,49|| align=right|5,342||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132990)||2002 TV226|| align=right|14,5|| align=right|3,246|| align=right|0,111|| align=right|5,58|| align=right|5,847||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132991)||2002 TY227|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,196|| align=right|4,46|| align=right|5,506||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132992)||2002 TS230|| align=right|15,0|| align=right|2,658|| align=right|0,157|| align=right|15,68|| align=right|4,333||MBA||7. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132993)||2002 TK234|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,179|| align=right|11,80|| align=right|4,543||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132994)||2002 TP240|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,058|| align=right|20,72|| align=right|5,606||MBA||6. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132995)||2002 TY241|| align=right|15,4|| align=right|2,791|| align=right|0,202|| align=right|11,29|| align=right|4,661||MBA||7. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132996)||2002 TT253|| align=right|14,4|| align=right|3,009|| align=right|0,059|| align=right|9,60|| align=right|5,220||MBA||9. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132997)||2002 TO258|| align=right|15,7|| align=right|2,690|| align=right|0,254|| align=right|12,38|| align=right|4,412||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132998)||2002 TL269|| align=right|15,8|| align=right|2,784|| align=right|0,362|| align=right|13,18|| align=right|4,644||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132999)||2002 TO269|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,213|| align=right|18,52|| align=right|4,568||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133000)||2002 TL278|| align=right|14,2|| align=right|3,102|| align=right|0,149|| align=right|14,23|| align=right|5,462||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek